Barcik oder Barčík ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Barcik (* 1950), polnischer Radrennfahrer
 Miroslav Barčík (* 1978), slowakischer Fußballspieler